

Brani musicali
 All Out of Love – canzone degli Air Supply del 1980
 All Out of Love – canzone del duo britannico H & Claire del 2002

Album musicali
 All Out of Love – album del cantante cinese Danny Chan del 1991